

Cinema 
 Red Dog – film del 2011 diretto da Kriv Stenders
 Red Dog - L'inizio (Red Dog: True Blue) – film del 2016 diretto da Kriv Stenders

Geografia 
 Red Dog – cittadina mineraria abbandonata della California
 Red Dog – miniera di zinco e piombo dell'Alaska
 Red Dog Saloon -- famoso e antico saloon di Juneau, Alaska

Letteratura 
 Red Dog – romanzo di Louis de Bernières
 Red Dog – storia breve di Nancy Gillespie
 I cani rossi (Red Dog) – racconto di Rudyard Kipling

Altro 
 Red dog – tipo di azione difensiva nel football americano
 Red Dog – pista sciistica a Squaw Valley
 Red Dog – birra statunitense
 Red Dog – cane dell'Australia occidentale la cui storia è diventata famosa
 Red Dog – personaggio di G.I. Joe: A Real American Hero
 Red Dog: Superior Firepower – videogioco del 1999 per Dreamcast
 Redd Dogg – uno dei nomi di scena del wrestler Rodney Begnaud
 Operazione Red Dog – nome in codice di un piano per un colpo di Stato in Dominica